Chacarilla puede referirse a:

 La planta Croton eluteria
 El municipio boliviano de Chacarilla 
 La quebrada de Chacarilla en el norte de Chile
 La formación Chacarilla en el norte de Chile